Le Championnat de Macédoine de football 2005-2006 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Barrage de relégation

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page de la saison sur RSSSF

Championnat de Macédoine du Nord de football
Macedoine
2005 en république de Macédoine
2006 en république de Macédoine